Ломы Большие — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ломы Большие — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Ломы Большие — деревня в Родниковском районе Ивановской области.

См. также 
 Большие Ломы